Il toponimo Mofwe può riferirsi a diversi comuni dello Zambia:

Mofwe, comune del distretto di Kaputa
Mofwe, comune del distretto di Nchelenge